Saucejo puede referirse a:

 la localidad española de El Saucejo, en la provincia de Sevilla; o
 el nombre común de la planta Polygonum aviculare.